Мудрая может означать:

Персоналии 
 Ауд Мудрая (834—900) — одна из ключевых участниц заселения Исландии в IX веке.
 Валерия Мудрая — меццо-сопрано, лауреат международных конкурсов, солистка Харьковского академического театра оперы и балета.
 Евгения Мудрая (род. 1988) — российская велогонщица; чемпион Европы 2009 (омниум), чемпион Европы 2011 (по очкам), чемпион Европы в 2014 (скретч), бронзовый призёр чемпионата мира 2013 и 2014 (скретч).
 Мандухай Мудрая (монг. Мандухай сэцэн; 1449—1510/1526) — монгольская императрица династии Северная Юань, из чингисидов.
 Марианна Мудрая — с 1792 символ революционной Франции.
 Меланиппа Мудрая — персонаж мифов древней Греции и одноименной трагедии Еврипида.
 Ольга Мудрая (Святая, Псковская; ок. 893/920-969) — княгиня, правившая Русью с 945 до 960, Великая княгиня Киевская, равноапостольная святая.
 Мудрая дева Феврония (прест. 1228) — муромская княгиня, православная святая.
 Хильда Мудра(я) (словацк. Hilda Múdra; род. 1926) — словацкая фигуристка и тренер по фигурному катанию австрийского происхождения.

Кино 
 «Мудрая кровь» — роман американской писательницы Фланнери О’Коннор (1952).
 «Мудрая кровь (фильм)» — американо-германская комедия (1979).
 «Маленькая мудрая курочка» — мультипликационный фильм студии Walt Disney (1934).
 «Мудрая тётушка Сова»- серия российских обучающих мультфильмов (с 2001).

Другое 
 Пять дев мудрых — притча Иисуса Христа.
 «Мудрая дочь крестьянская» — сказка братьев Гримм.
 Мудрая литорея (от лат. littera — буква) — древнерусское тайнописание, род шифрованного письма.
 «Мудрая обезьяна» — восточная статуэтка «Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу».

См. также 
 Мудрый
 Мудра